Il termine  positivismo in senso generico indica la corrente filosofica,  sociologica e culturale di Auguste Comte, collocata nella prima metà del XIX secolo. 

in filosofia, il positivismo logico è una scuola filosofica sviluppata negli anni venti dal cosiddetto Circolo di Vienna;

in giurisprudenza, il positivismo giuridico è una visione che si oppone al concetto di diritto naturale, e che è stata abbracciata, per esempio, dal marxismo;

in letteratura, il positivismo letterario è un periodo della letteratura, collocato nella seconda metà del XIX secolo.